Камышовое:
 Камышовый (Приморский край) — село на юге Приморского края, входит в Краскинское городское поселение Хасанского района. 
 Камышовое (озеро) — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.